Sun Valley kan vara:

Sun Valley, Idaho
Sun Valley, Nevada
Sun Valley, Los Angeles